Министерство энергетики Республики Казахстан () — республиканский орган исполнительной власти Казахстана, осуществляющий государственное управление в области энергетики и находящийся в ведении Правительства Республики Казахстан. Данное министерство создано в ходе реорганизации правительства Республики Казахстан в августе 2014 года. 
Министерству переданы функции и полномочия ликвидируемых Министерства нефти и газа Казахстана, Министерства индустрии и новых технологий и Министерства окружающей среды и водных ресурсов.

История 
Министерство энергетики в Казахстане уже существовало в советские годы и первые годы независимости. Впоследствии было ликвидировано. В 2014 году энергетики Казахстана обратились к премьер-министру страны Кариму Масимову с просьбой создать в республике Министерство энергетики, так как, в республике сложилась ситуация с отсутствием координации в деятельности различных государственных органов в сфере электроэнергетики. Вопросами энергетики до создания министерства занимались различные ведомства, которые не справлялись с возложенными обязанностями.

Руководители

Министры энергетики и электрификации Казахской ССР 
 Батуров, Тимофей Иванович (ноябрь 1962 — 1980)
 ?
 Казачков, Виктор Тихонович (1984—1991)

С 1991 года 
 Энергетики и электрификации Каз. ССР	Булат Нуржанов (апрель 90 — февраль 92)
 Энергетики и топливных ресурсов Кадыр Байкенов (февраль 92 — июнь 94)
 Энергетики и угольной промышленности Владимир Кармаков (июнь 94 — октябрь 94)
Министры энергетики
 Владимир Школьник (6 августа 2014 года — 25 марта 2016 года)
 Бозумбаев, Канат Алдабергенович (25 марта 2016 — 18 декабря 2019)
 Нурлан Ногаев (16 декабря 2019 — 7 сентября 2021)
 Магзум Мирзагалиев (с 9 сентября 2021 - 5 января 2022)
 Акчулаков, Болат Уралович (с 11 января 2022)

Структура 
На момент 16 марта 2022 года.

Примечания 

Энергетики
Казахстан